

Architettura 
 Palazzo Remedi Sopranis – palazzo storico a Santo Stefano di Magra, provincia della Spezia

Persone 
 Angelo Remedi – archeologo e numismatico italiano
 Eric Remedi – calciatore argentino, centrocampista
 Gabriella Rossi Remedi – soprano, direttrice di coro e maestra di canto italiana
 Lorenzo Remedi – calciatore italiano, centrocampista